Кубок УЕФА по мини-футболу 2014—2015 — 14-й розыгрыш кубка. В нём приняли участие 49 клубов, традиционно чемпионы своих стран, Испания была представлена двумя клубами (Интером и Барселоной), поскольку в предыдущем розыгрыше победу одержала «Барселона».

Схема розыгрыша изменений не претерпела. Жеребьёвка предварительного и основного раундов прошла 3 июля 2014 года в Ньоне (Швейцария), в предварительном этапе приняло участие 29 команд с наинизшим рейтингом, разбитые на 8 групп. В основной раунд проходили победители этих групп и 16 команд, имеющих более высокий рейтинг. Четыре «сеяных» клуба (Барселона, Кайрат, Араз и Спортинг) непосредственно попадали в элитный раунд, где играли с командами, занявшими 1-2 места в шести группах основного этапа. Победители групп элитного раунда прошли в «Финал четырёх». По результате первоначальной жеребьёвки российская «Дина» попала в одну группу с «Локомотивом» из Харькова, будучи хозяином площадки, и, так как ФФУ пожелала избежать поездки украинского клуба в Москву, то УЕФА решила провести повторную жеребьёвку. При этом выбор был ограничен командами из 9-й корзины, в какую попал «Локомотив» (кроме него, в ней оказались парижский «Спортинг», «Шарлеруа» и «Лупаренсе»). В итоге «Локомотив» поменялся группой с бельгийским «Шарлеруа».

Победу одержал Кайрат, обыгравший в финале Барселону со счётом 3:2 и завоевавший трофей во второй раз.

Предварительный этап 
Проходил 26 — 31 августа 2014 года. Число команд-участников: 29.

Группа А 
 Дублин, 26 — 29 августа

Группа B 
 Сараево, 27 — 30 августа

Группа С 
 Бельско-Бяла, 27 — 30 августа

Группа D 
 Никосия, 27 — 30 августа

Группа E 
 Швац, 27 — 30 августа

Группа F 
 Загреб, 27 — 29 августа

Группа G 
 Подгорица, 28 — 30 августа

Группа H 
 Варна, 29 — 31 августа

Основной этап 
Состоялся в период с 30 сентября по 5 октября 2014. Число участников данного раунда: 24.

Группа 1 
 Хрудим, 30 сентября — 3 октября

Группа 2 
 Рига, 2 — 5 октября

Группа 3 
 Москва, 2 — 5 октября

Группа 4 
 Нова-Горица, 2 — 5 октября

Группа 5 
 Крагуевац, 1 — 4 октября

Группа 6 
 Береттьоуйфалу, 2 — 5 октября

Элитный раунд 
Проходил 18 — 23 ноября 2014 года. Количество участников: 16.

Группа А 
 Одивелаш, 20 — 23 ноября

Группа B 
 Хрудим, 18 — 21 ноября

Группа С 
 Алма-Ата, 20 — 23 ноября

Группа D 
 Барселона, 19 — 22 ноября

Финал четырёх 
Состоялся 24 — 26 апреля 2015 года в Лиссабоне.

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка УЕФА по футзалу

Кубок УЕФА по мини-футболу
2014 год в мини-футболе
2015 год в мини-футболе